

Cinema e televisione 
 Maneater – serie di film
 Maneater – miniserie statunitense
 Maneater – film del 2007 diretto da Vince Edwards
 Maneater – film del 2007 diretto da Gary Yates
 Maneater – film del 2009 diretto da Michael Emanuel
 Mangiatrice di uomini – episodio della seconda stagione della serie televisiva Eureka

Musica 
 Maneater – singolo degli Hall & Oates del 1982
 Maneater – singolo di Nelly Furtado del 2006

Videogiochi 
 Maneater – videogioco del 2020 per Windows, PlayStation e Xbox One

Pagine correlate 
The Maneater